Jaramillo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Giraldo Jaramillo (1934–2021), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Medellín
 Catalina Pérez Jaramillo (* 1994), kolumbianisch-US-amerikanische Fußballtorhüterin
 Christian Carolina Jaramillo Quintero (Caro Jaramillo; * 1994), mexikanische Fußballspielerin
 Daniel Jaramillo (* 1991), kolumbianischer Radrennfahrer
 Fabio Duque Jaramillo (1950–2022), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Garzón
 Georni Jaramillo (* 1989), venezolanischer Leichtathlet
 Germán Jaramillo (* 1952), kolumbianischer Schauspieler und Regisseur
 Hernán Giraldo Jaramillo (* 1936), kolumbianischer Priester und Bischof von Buga
 Jairo Jaramillo Monsalve (* 1940), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Barranquilla

 Juan Francisco Sarasti Jaramillo (1938–2021), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Cali
 Julio Jaramillo (1935–1978), ecuadorianischer Musiker
 Luis Fernando Jaramillo Correa (1935–2011), kolumbianischer Politiker
 Nashely Jaramillo (* 1992), mexikanische Handballspielerin
 Ramón Darío Molina Jaramillo (1935–2018), kolumbianischer Ordensgeistlicher und Bischof von Neiva
 Raquel Jaramillo alias Raquel J. Palacio, US-amerikanische Verlegerin, Schriftstellerin und Buchcover-Gestalterin
 Ricardo Jaramillo (* 1954), mexikanischer Badmintonspieler und Wissenschaftler
 Rubén Darío Jaramillo Montoya (* 1966), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Buenaventura
 Victor Jaramillo (* 1953), mexikanischer Badmintonspieler und Wissenschaftler

Jaramillo bezeichnet zudem:
 Jaramillo (Ledesma), Ort in Argentinien (Provinz Jujuy)
 Jaramillo (Deseado), Ort in Argentinien (Provinz Santa Cruz)